Bill McCreary ist der Name folgender Personen:

* Bill McCreary senior (William Edward McCreary senior; 1934–2019), kanadischer Eishockeyspieler
 Bill McCreary (Schiedsrichter) (* 1955), kanadischer Eishockeyschiedsrichter
 Bill McCreary junior (William Edward McCreary junior; * 1960), kanadischer Eishockeyspieler